Бремгартен  — город в Швейцарии
 Бремгартен — округ в Швейцарии
 Бремгартен — трасса
 Бремгартен-Берн — коммуна в Швейцарии